Кристофер Чиян Тин (; ) — американский композитор, создающий музыку для концертов, фильмов и видеоигр. Его работы в основном оркестровые и хоровые. Кристофер Тин получил две премии Грэмми за свой классический кроссоверный альбом Calling All Dawns.

Тин наиболее известен своим хоровым произведением Баба Йету из видеоигры Civilization IV, которая стала первым музыкальным произведением для видеоигр, получившим премию Грэмми в 2011 году. Его победа Грэмми считалась важной вехой для критического принятия музыки из видеоигр как законной формы искусства, и после его победы Академия звукозаписи переименовала их категории визуальных носителей, чтобы стать более включающей саундтреки к видеоиграм.

Ранняя жизнь и образование 
Кристофер Тин вырос в Пало-Альто, штат Калифорния, родителями-иммигрантами из Гонконга. Он обучался бакалавриатом в Стэнфордском университете с коротким периодом обучения в качестве студента по обмену в Оксфорде, специализировался на музыкальной композиции и английской литературе, а также изучал историю искусств. В этот период он дополнил свой обычный график занятий, участвуя в различных студенческих группах по джазовому, музыкальному театру и мировой музыке. Он получил высшее образование в 1998 году, получив степень бакалавра с отличием, и продолжил обучение в Стэнфорде, получив степень магистра по междисциплинарным исследованиям в области гуманитарных наук (с акцентом на изучение кино) в 1999 году.

В 1999 году он был принят в Королевский музыкальный колледж в Лондоне для участия в программе MMus in Composition for Screen и одновременно получил стипендию Фулбрайта, первая из которых была присуждена за фильм. Там он изучал композицию с Джозефом Горовицем и оркестровку с Джулианом Андерсоном, а также дирижирование с Нилом Томсоном. Он окончил с отличием, также выиграв композиционный приз Джозефа Горовица как студент с самыми высокими общими оценками в своём курсе.

Карьера

Ранняя карьера (2000—2005) 
Будучи студентом Королевского музыкального колледжа, он сдал свою первую комиссию — струнный квартет «Lacrymosa» для посольства США в Лондоне. Он также нашёл свою первую профессиональную работу в качестве штатного организатора «Silva Screen Records»; его работа заключалась в том, чтобы транскрибировать партитуры фильмов (Джона Уильямса, Джеймса Хорнера, Джона Барри и других) на слух, чтобы их можно было перезаписать живым оркестром для выпуска альбома.

В 2000 году он переехал в Лос-Анджелес и продолжал организовывать счета «Silva Screen Records», чтобы оплачивать свой путь в поисках более постоянной работы. Его первая стажировка была с Хансом Циммером. Впоследствии он нашёл внештатную работу с композиторами Джоэлем Макнили, которые наняли его для создания синтезированных макетов его фильмов для серии фильмов Диснея; и Джон Оттман, который дал ему немного случайной музыки для записи на X2: X-Men United. Он также работал на звукозаписывающего продюсера Майкла Брука, который взял его на гастроли в Индию в качестве клавишника.

В 2003 году он участвовал в лаборатории музыкальной музыки Института Sundance, где познакомился с джазовым пианистом Билли Чайлдсом, который направил его на свою первую работу по созданию музыки: он снял документальный фильм для телеканала «NY Times». Это привело его к скромному успеху в написании музыки для нью-йоркских режиссёров документальных фильмов (в частности, номинанта на премию Оскар Дебора Диксон) и рекламных клиентов (в частности, Puma).

Baba Yetu (2005) 

Самый большой прорыв у Тина произошёл в 2005 году, когда дизайнер видеоигр Сорен Джонсон, его бывший сосед по комнате в Стэнфорде, попросил его написать песню для Civilization IV. Тин представил бывшему соседу «Baba Yetu», хоровую версию «Молитвы Господней» на суахили Отче наш, записанной его бывшей группой из капеллы Стэнфордским Талисманом. Песня вызвала огромный резонанс: более 20 обозревателей игры выделили тему на IGN, GameSpy и других. Первое живое исполнение песни состоялось 21 сентября 2006 года в Hollywood Bowl в рамках концерта Video Games Live с участием Стэнфордского талисмана под руководством Джека Уолла.

«Baba Yetu» добилась огромной популярности за пределами индустрии видеоигр и проводилась на различных площадках и мероприятиях по всему миру, включая Карнеги-Холл, Линкольн-центр, Кеннеди-центр, Дубайский фонтан и Новогодний концерт шестьдесят седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Известные ансамбли, которые исполнили песню, включают в себя Королевский филармонический оркестр, Metropole Orchestra, Welsh National Opera, National Symphony Orchestra, US Navy Band и различных исполнителей YouTube, включая Питера Холленса, Алекса Бойе и мужской хор БЮ. Это также популярное соревнование: в 2014 году уэльский хор Côr CF1 победил в хоре года BBC Radio 3 «Хором года» а в 2018 году Хорал города Ангела был награждён Оливией Манн Золотым зуммером за исполнение в 13 сезоне у Америки есть талант.

Это также одно из самых украшенных музыкальных произведений видеоигр, отличающееся тем, что оно является первым произведением музыки, написанным для видеоигры, номинированной на и выигравшей премию Грэмми (на 53-я ежегодная премия «Грэмми» в категории «Лучший вокалист с инструментальной аранжировкой»). Кроме того, в 2006 году он получил две награды Tin на церемонии GANG (Game Audio Network Guild) а также две награды на 10-й ежегодной независимой музыкальной премии («Лучшая песня в кино / ТВ / мультимедиа» и «Лучший мир»). Песня битов "). Благодаря данной композиции, Кристофер Тин был внесён в «Книгу рекордов Гиннеса» как первый композитор, у которого саундтрек к игре получил премию Грэмми. первой темы о видеоиграх, получившей премию Грэмми.

Calling All Dawns (2009—2014) 
В 2009 году Тин выпустил свой классический кроссоверный альбом Calling All Dawns . Альбом представляет собой цикл песен в трёх непрерывных движениях: «День», «Ночь» и «Рассвет» (соответствует жизни, смерти и возрождению). Двенадцать песен, которые поются на двенадцати языках, включая суахили, польский, французский, персидский и маори. Тексты песен взяты из разных источников, включая Тору, Бхагавад-гиту, персидскую и японскую поэзию, а также тексты современных писателей. Соответствующие вокальные традиции используются в исполнении каждой песни и включают в себя африканское евангелие, пекинскую оперу, средневековые песнопения и ирландское кейнджинг.

Альбом получил две премии Грэмми в 53-й премии Грэмми за лучший классический кроссоверный альбом и лучшую вокалистку с аккомпанементом инструментальной аранжировки за песню «Baba Yetu», и был номинирован в категории «Современный классический альбом» на 10-я ежегодная независимая музыкальная премия. В нём представлены выступления Королевского филармонического оркестра (дирижёр Лукас Ричман), Соуэто-Евангельский хор, Лия, Аой Тада, Каори Омура (大村 香 織), Цзя Рухан, Дульсе Понтес, Аноним 4, Фредерика фон Штаде, Сусан Дейхим, Стэнфорд Талсис и в ансамбле.

Несмотря на то, что Тин никогда не собирался исполнять произведение вживую, многие ансамбли его выполнили. Первый концерт был дан Дереком Мачаном и хором Уотерфордской Юнион средней школы в Уотерфорде, Висконсин. Впоследствии, 7 апреля 2013 года, нью-йоркские промоутеры концертов Distinguished Concerts International в Нью-Йорке сделали первую из многочисленных крупномасштабных постановок в Avery Fisher Hall в Линкольн-центре под управлением Джонатана Гриффита с участием оригинальных исполнителей альбомов Anonymous 4, Рон Рагин, Шайок Миша Чоудхури и Рупа Махадеван. 19 июля 2016 года Королевский филармонический оркестр исполнил отрывки с объединённым хоровым оркестром Angel City, вокальным ансамблем Prima и хорами Lucis в Cadogan Hall в Лондоне. А 5 июля 2017 года на 70-й годовщине Международного музыкального Eisteddfod Лланголлена Тин сам провёл всю работу с Уэльским национальным оперным оркестром и группой международных солистов, включая Элин Манахан Томас, Натали Пирес, Джоэль Виргель и Номинджин, и массовый хор, состоящий из певцов из Уэльса, Южной Африки, Тайваня и Соединённых Штатов. Концерт был снят и впоследствии транслировался на валлийском телеканале S4C.

The Drop That Contained the Sea (2014—2016) 
13 апреля 2014 года в Карнеги-холле состоялась премьера второго альбома Кристофера Тина «The Drop That Contained the Sea» . Он был исполнен объединённым хором нескольких певческих групп со всей территории Соединённых Штатов, Канады и Англии в рамках концерта, продюсированного Distinguished Concerts International в Нью-Йорке. Он состоит из десяти песен, каждая из которых поётся на разных языках, начиная с праиндоевропейской и включая болгарскую, турецкую, монгольскую, коса, древнегреческую и санскритскую. Цикл песни следует за круговоротом воды, подобно тому, как «Calling All Dawns» следовал за циклом дня и ночи.

Альбом был записан в студии Abbey Road, где Тин руководил Королевским филармоническим оркестром, и в нём приняли участие приглашённые хором Соуэто Евангелия, Le Mystère des Voix Bulgares, Kardeş Türküler, Dulce Pontes, Nominjin, Roopa Mahadevan, Anonymous 4, Chora Angel City и норвежский камерный хор Schola Cantorum . После релиза он достиг статуса # 1 в классических чартах Billboard.

Тин сосредоточил свой первый тур вокруг работы, проводя её в трёх городах Великобритании. Европейская премьера состоялась 16 июля 2016 года в Барбикане в Йорке с оркестром Mowbray и объединёнными хорами Angel City и хоровым оркестром Prima Vocal, последующими концертами на музыкальном фестивале Harrogate и в Лондоне с Королевской филармонией. оркестр.

Sogno di Volare (2016) 
Кристофер Тин вернулся к франшизе «Civilization», чтобы составить основную тему для Civilization VI, хорового гимна под названием «Sogno di Volare» (Сон полёта), основанном на осовремененном варианте текстов Леонардо да Винчи. Тин объяснил в своём заявлении, что он надеется, что эта композиция передаст «дух исследования; как материального, состоящего в поиске новых земель, так и духовного, состоящего в расширении границ науки и философии». Произведение было впервые представлено на концерте 19 июня 2016 года в лондонском Cadogan Hall под управлением самого композитора в исполнении Королевского филармонического оркестра, ансамбля Angel City Chorale, Lucis и Prima Vocal Ensemble.

Совместные проекты 
В 2009 году Кристофер Тин и мультиинструменталист и продюсер Сёдзи Камеда основали в Лос-Анджелесе производственный дуэт Stereo Alchemy. Их дебютный альбом God of Love был выпущен в День святого Валентина, 14 февраля 2012 года. В нём были представлены различные стихотворения эпохи Ренессанса и Романтики (от Томаса Карью, Кристины Россетти, Джона Донна и других), заново изобретённые в качестве текстов песен для трип-хопа и синта-поп-музыки .

В 2015 году он написал оркестровые аранжировки ремикс-альбома в жанре транс для исполнителя BT Electronic Opus .

В 2017 году Tin объявил о сотрудничестве EDM- Meet-Orchestra с австралийским диджеем TyDi под названием Collide. Их первый сингл «Closing In» с певицей Dia Frampton был выпущен 6 октября 2017 года.

Тин сотрудничал с Ланг Лангом в выпуске в 2016 году набора музыки для фортепиано и оркестра из «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Кроме того, Тин сотрудничал с Дэнни Эльфманом и Аланом Менкеном.

Тин получил комиссию Камерного оркестра Стратуса, Симфонического оркестра Бангора, Оркестра на фестивале Святого Матфея и ISCMS. Он также создал звук для первоначальной вычислительной платформы Microsoft Surface.

Он подготовил несколько джазовых мелодий для фильма 2018 года «Crazy Rich Asians», один из которых основан на китайской мелодии «Хе Ри Цзюнь Зай Лай». Эта договорённость была выбрана режиссёром Джоном М. Чу и Warner Brothers, чтобы открыть фильм.

Среди других работ Тина — написание дополнительной музыки для «Sausage Party» (2016), «Suddenly Seventeen » (2016), «Tess» (2016), «Dante’s Inferno» (2010) , « Deadspace: Aftermath» (2011), «Hoodwinked Too! Hood Vs. Evil» (2011) и X2: X-Men United (2003).

Телевизионные выступления 
Кристофер Тин был судьёй в сезоне 2017 года на валлийском телешоу Cor Cymru, вокальном конкурсе для любительских хоров, транслируемых на S4C .

Другие должности 
Кристофер Тин является почётным художественным руководителем Общества камерной музыки Организации Объединённых Наций, почётным президентом Международного хорового фестиваля в Уэльсе и покровителем El Sistema France.

Награды и номинации

Премия Грэмми

Награды индустрии видеоигр

Написание песен

Концертные работы 
Концертные произведения Тина преимущественно хоровые и оркестровые, и часто на них представлены неортодоксальные языки:

Циклы песни 
 (2009) Calling All Dawns
 (2014) The Drop That Contained the Sea
 (2020) To Shiver the Sky

Хоровые произведения с оркестром 
 (2005) Баба Йету
 (2009) Kia Hora Te Marino
 (2009) Mado Kara Mieru
 (2013) Temen Oblak
 (2013) Iza Ngomso
 (2016) Sogno di Volare
 (2017) Silver Wing
 (2017) Adain Can

Вокальное соло с оркестром 
 (2013) Passou o Verao

Оркестр с солистом (ами) 
 (2014) Shinobu vs. Ghost Warrior

Камера 
 (1999) Lacrymosa (струнный квартет)

Фортепианное соло 
 (2009) Nocturne No. 2

Саундтреки для игр 
 (2005) Sid Meier’s Civilization IV
 (2012) Karateka
 (2016) Offworld Trading Company
 (2016) Sid Meier’s Civilization VI
 (2018) Rise of Kingdoms

Источники

Ссылки 
 
 Стерео Алхимия официальный сайт
 

Лауреаты премии «Грэмми»
Композиторы музыки для компьютерных игр
Выпускники Стэнфордского университета
Википедия:Биографии современников
Кинокомпозиторы США
Выпускники Оксфордского университета
Выпускники Королевского колледжа музыки
Страницы с непроверенными переводами